Šentpavel je ime več naselij v:

  Sloveniji
 Šentpavel, Mestna občina Ljubljana
 Šentpavel pri Domžalah, občina Domžale
 Šentpavel na Dolenjskem, občina Ivančna Gorica

 na avstrijskem Koroškem
 Šentpavel na Zilji, nem. Sankt Paul im Gailtal, občina Štefan na Zilji
 Šentpavel v Labotski dolini, naselje v Labotski dolini, nem. St. Paul im Lavanttal, z benediktinskim samostanom Šentpavel
ter
Mali Šentpavel, nem. Klein Sankt Paul, p.št. 9373, občina Mali Šentpavel (Klein St. Paul)

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška